Fayu (lud)
 język fayu